La Vtoraja liga 1993 (in russo: Seconda lega 1993) è stata la 2ª edizione della Vtoraja liga, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di partecipanti passò da 114 a 121.

Formula
Ciascuno dei sette gironi aveva regole diverse, ma in tutti i gironi (compreso quello di play-off / play-out) si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Fu una stagione di transizione in quanto l'anno successivo nacque la Tret'ja liga, la quarta divisione del campionato russo. Ciò portò al blocco completo delle promozioni e ad un numero elevato di retrocessioni (ci furono squadre retrocesse in Tret'ja liga direttamente dalla Pervaja liga 1993). 

Le 121 formazioni erano così divise:

Girone 1

Squadre partecipanti

Classifica finale della prima fase

Risultati

Torneo posizioni 1-7

Classifica finale Torneo 1-7

Risultati

Torneo posizioni 8-14

Classifica finale Torneo 8-14

Risultati

Verdetti
, ,  e Iriston Vladikavkaz salve. Tutte le altre retrocesse, non iscritte a campionati professionistici o fallite.

Girone 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
,  e Venec Gul'keviči salve. Tutte le altre retrocesse, non iscritte a campionati professionistici o fallite.

Girone 3

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
,  e Irgiz Balakovo salve. Tutte le altre retrocesse, non iscritte a campionati professionistici o fallite.

Girone 4

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
Torpedo MKB Mytišči (che in seguito rinunciò alla categoria), Viktor-Avangard Kolomna e Obninsk salve. Tutte le altre retrocesse, non iscritte a campionati professionistici o fallite.

Girone 5

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
, ,  e  salve. Tutte le altre retrocesse, non iscritte a campionati professionistici o fallite.

Girone 6

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
Devon Oktjabr'skij,  e  salve. Tutte le altre retrocesse, non iscritte a campionati professionistici o fallite.

Girone 7

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Verdetti
Non erano previste retrocessioni.

Note

Voci correlate 
Vysšaja Liga 1993
Pervaja liga 1993
 Kubok Rossii 1993-1994

Collegamenti esterni

1993
Calcio nel 1993